Just My Imagination – singel irlandzkiej grupy rockowej The Cranberries, pochodzący z albumu Bury the Hatchet.

Zespół wykonał ten utwór w odcinku „She’s a Man, Baby, a Man!” drugiego sezonu serialu Czarodziejki.

Lista utworów 
 2-track CD single
 „Just My Imagination” – 3:41
 „God Be with You” – 3:32
„God Be with You” was written by Dolores O’Riordan and produced by O’Riordan and Bruce Fairbairn in 1997. Other members of the band do not appear on that track. The song was originally released for „The Devil’s Own” movie soundtrack.

 UK CD single UK
 „Just My Imagination” – 3:41
 „God Be with You” – 3:32
 „Zombie” (Live Hamburg '99) – 6:13
This CD1 release was cancelled just before release.

 UK CD single 2
 „Just My Imagination” – 3:41
 „Such a Shame” – 4:22
 „Promises” (Live Hamburg '99) – 5:32
This CD2 release was also cancelled just before release. Some copies made it onto the market and are considered quite rare since this release contains the live version os „Promises” from Hamburg ’99 which wasn’t released on the EU- 4-track single.

 European Maxi single
 „Just My Imagination” – 3:41
 „God Be with You” – 3:32
 „Such a Shame” – 4:22
 „Zombie” (live Hamburg ’99) – 6:13

 Special limited edition Italian tour CD single
 „Just My Imagination” – 3:41
 „Dreams” (live at Radio 105 Network, Palalido, Milano, Italia) – 4:35
 „Ode to My Family” (live at Radio 105 Network, Palalido, Milano, Italia) – 4:34
 „Animal Instinct” (live at Radio 105 Network, Palalido, Milano, Italia) – 3:42

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Single The Cranberries
Single wydane w roku 1999